Кононова — жіноча форма прізвища Кононов.
 Кононова Марія Віталіївна — оперна та концертно-камерна співачка, віолончелістка, заслужена артистка України
 Кононова Олександра Миколаївна (1991) — українська біатлоністка, триразова чемпіонка Зимових Паралімпійських ігор 2010. Заслужений майстер спорту України.
 Кононова Світлана Василівна (1940—2016) — український ентомолог, доктор біологічних наук.

Примітки 

прізвища